Il gruppo 2 delle qualificazioni al campionato europeo di calcio femminile 2009 è composto da cinque squadre: , , ,  e .

Formula

Classifica 

Svezia qualificata. Italia e Irlanda ai playoff.

Risultati

Statistiche

Classifica marcatrici 
8 reti
  Victoria Sandell Svensson

5 reti
  Patrizia Panico

4 reti
  Stephanie Curtis
  Melania Gabbiadini

3 reti

  Venusia Paliotti
  Elisabetta Tona

  Florentina Spânu Olar
  Nilla Fischer

  Therese Lundin
  Therese Sjögran

2 reti

  Michele O'Brien
  Katie Taylor
  Pamela Conti
  Silvia Fuselli

  Daniela Simona Pufulete
  Madelaine Edlund
  Lotta Schelin
  Stina Segerström

  Karolina Westberg
  Réka Jakab
  Anita Pádár (1 rig.)

1 rete

  Susan Byrne
  Olivia O'Toole
  Valentina Boni
  Roberta D'Adda
  Alessia Tuttino
  Tatiana Zorri (1 rig.)

  Sorina Amza
  Laura Rus
  Raluca Sârghe
  Maria Karlsson
  Jessica Landström
  Sara Larsson

  Hanna Marklund
  Josefine Öqvist
  Caroline Seger
  Cecília Gáspár
  Erzsébet Milassin

Note

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2007
Calcio nel 2008
2009